Niemcy:
 Leutenbach – dzielnica gminy Deining, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Leutenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Leutenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim